Татьяна Гарбин (; родилась 30 июня 1977 года в Местре, Италия) — итальянская профессиональная теннисистка.
 Победительница 12 турниров WTA (11 — в паре).
 2-кратная четвертьфиналистка турниров Большого шлема (по разу — в женском и смешанном парном разрядах).
 Финалистка Кубка Федерации-2007 в составе национальной сборной Италии.

Общая информация 
Татьяны — одна из трёх детей Гуэррино и Терезы Мария Виттора. У неё есть старший брат Лучо и старшая сестра Симонетта.

Итальянка пришла в теннис в 3 года. Любимым покрытием считает грунт, а лучшим ударом — подачу.

Среди знакомых имеет прозвище «Такс».

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (18)

Победы (11)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (11)

Поражения (6)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Сайт о спортсменке 

 
 
 

Теннисисты Италии
Родившиеся в Местре
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года